Jméno a příjmení Bohumil Kubát má více nositelů:

 Bohumil Kubát (politik) (1956–2017) – český politik, po sametové revoluci ministr zemědělství ČR
 Bohumil Kubát (zápasník) (1935–2016) – český sportovec, čs. reprezentant v řecko-římském zápase